Купата на европейските шампиони 1965/66 е 11-ото издание на турнира. 32 клубни отбора участват в него, в това число 31 национални шампиона от предходния сезон и Интер като носител на трофея от предходния сезон.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (с изключение на финала) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи до четвъртфиналите, се гледат отбелязаните голове на чужд терен. При равенство в четвъртфинал или полуфинал, се изиграва трети мач на неутрален терен. В случай че и той завърши наравно, се играят продължения, а при равенство и при тях, се хвърля монета или се тегли жребий.

Финалът се играе на 11 май 1966 г. на стадион Хейзел в Брюксел пред 55 хил. зрители. Купата за шести път печели Реал Мадрид.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят между 29 август и 6 октомври, а реваншите са между 8 септември и 22 октомври 1965 г.

1 Първата среща се играе в Рейкявик.
2 Реваншът се играе в Хожов.
3 Първата среща се играе в Еш.
4 Първата среща се играе в Хамбург.

1. кръг 
Първите срещи се състоят между 9 ноември и 1 декември, а реваншите са между 17 ноември и 15 декември 1965 г.

5 Дери Сити се оттеглят от участие сле първата среща.
6 Реваншът се играе в Хожов.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят между 2 февруари и 2 март, а реваншите са на 2 и 9 март 1966 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 13 април, а реваншите са на 20 април 1966 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1965/66
 Купа на панаирните градове 1965/66

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1965/66
 Детайли на мачовете за сезон 1965/66 в rsssf.com

Европейска шампионска лига